Папи́русы Но́вого Заве́та — фрагменты греческих списков Нового Завета, написанные на папирусе, которые датируются II—VII веками. На сегодня известно 127 папирусов Нового Завета, которые систематизированы институтом исследования Нового Завета (INTF) в Мюнстере. Папирусы играют важнейшую роль при исследовании новозаветного текста.

Все известные папирусы включены в критический аппарат знаменитого издания Нового Завета Нестле-Аланда.

Список известных папирусов Нового Завета 

 P-номера — из стандартной системы Грегори-Аланда.
 Погрешность датировки может составлять около 50 лет (в сторону увеличения).
 В столбце таблицы "Содержание" указываются ближайшие главы (стихи не указываются). Как видно из списка, многие папирусы представляют собой небольшие фрагменты, а не главы целиком. Например,  содержит 8 стихов из 40 восемнадцатой главы Евангелия от Иоанна.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Название!!Дата!!Содержание!!Организация!!Ref #!!Город, регион!!Страна
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Матфей 1
| Пенсильванский университет
|P. Oxy. 2; E 2746
| ФиладельфияПенсильвания
| США
|-
| 
| 550
| Иоанн 12
| Национальный археологический музей
| Inv. 7134
| Флоренция
| Италия
|-
| 
| 600
| Лука 7,10
| Австрийская национальная библиотека
| Pap. G. 2323
| Вена
| Австрия
|-
| 
| 175-250
| Лука 1-6
| Национальная библиотека Франции
| Suppl. Gr. 1120
| Париж
| Франция
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Иоанн 1,16,20
| Британская библиотека
| P. Oxy. 208. 1781; Inv. 782. 2484
| Лондон
| Великобритания
|-
| 
| 350
| Иоанн 10,11
| Национальная и университетская библиотека
| Pap. copt. 379. 381. 382. 384
| Страсбург
| Франция
|-
| 
| 300(?)
| Лука 4
| Национальная библиотека Украины
| Petrov 553
| Киев
| Украина
|-
| 
| 350
| Деяния 4-6
| Государственные музеи Берлина
| Inv. 8683
| Берлин
| Германия
|- style="background:beige"
| 
| 250
| 1 Иоанн 4
| Хоутонская библиотека, Гарвард
| P. Oxy. 402; Inv. 3736
| КембриджМассачусетс
| США
|- style="background:beige"
| 
| 350
| Римлянам 1
| Хоутонская библиотека, Гарвард
| P. Oxy. 209; Inv. 2218
| КембриджМассачусетс
| США
|-
| | 550
| 1-е послание к Коринфянам 1-7
| Российская национальная библиотека
| Gr. 258A
| Санкт-Петербург
| Россия
|-
| 
| 250
| Евреям 1
| Библиотека и музей Моргана
| Pap. Gr. 3; P. Amherst 3b
| Нью-Йорк
| США
|- style="background:beige"
| | 250
| Евреям 2-5,10-12
| Британская библиотекаБиблиотека Лауренциана
| P. Oxy. 657; Inv. 1532 vPSI 1292
| ЛондонФлоренция
| ВеликобританияИталия
|-
| 
| 450
| 1 Кор 1-3
| Монастырь Святой Екатерины
| 14
| Синай
| Египет
|-  style="background:beige"
| | 250
| 1 Кор 7-8
| Каирский египетский музей
| P. Oxy. 1008; JE 47423
| Каир
| Египет
|- style="background:beige"
| 
| 300
| Послание к Филиппийцам 3-4
| Каирский египетский музей
| P. Oxy. 1009; JE 47424
| Каир
| Египет
|- style="background:beige"
| 
| 350
| Послание к Евреям 9
| Кембриджская университетская библиотека
| P. Oxy. 1078; Add. 5893
| Кембридж
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 300
| Откровение 1 †
| Британская библиотека
| P. Oxy. 1079; Inv. 2053v
| Лондон
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 400
| Матфей 10-11 †
| Бодлианская библиотека
| P. Oxy. 1170; Gr. bibl. d. 6 (P)
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Послание Иакова 2-3 †
| Библиотека Принстонского университета
| P. Oxy. 1171; AM 4117
| ПринстонNew Jersey
| США
|- style="background:beige"
| | 400
| Евангелие от Матфея 12 †
| Колледж Мюленберга
| P. Oxy. 1227; Theol. Pap. 3
| АллентаунПенсильвания
| США
|- style="background:beige"
| | 250
| Евангелие от Иоанна 15-16 †
| Библиотека Университета Глазго
| P. Oxy. 1228; MS 2-X.I
| Глазго
| Великобритания
|- style="background:beige"
| | 250
| Послание Иакова 1 †
| Иллинойсский университет
| P. Oxy. 1229; G. P. 1229
| Эрбана (Иллинойс)
| США
|- style="background:beige"
| | 350
| Откровение 5-6 †
| Библиотека Франклина ТраскаБогословская школа Андовер-Ньютон
| P. Oxy. 1230; OP 1230
| НьютонМассачусетс
| США
|-
| | 350
| Евангелие от Матфея 18-19 †
| Государственные музеи Берлина
| Inv. 16388
| Берлин
| Германия
|- style="background:beige"
| | 600
| Послание к Римлянам 1 †
| Библиотека БридуэллаЮжный методистский университет
| P. Oxy. 1354
| Даллас
| США
|- style="background:beige"
| | 250
| Послание к Римлянам 8-9 †
| Кембриджская университетская библиотека
| P. Oxy. 1355; Add. 7211
| Кембридж
| Великобритания
|- style="background:beige"
| | 250
| Евангелие от Иоанна 6 †
| Музей Палестинского институтаТихоокеанская школа религии
| P. Oxy. 1596; Pap. 2
| БерклиКалифорния
| США
|- style="background:beige"
| | 250
| Деяния святых апостолов 26 †
| Бодлианская библиотека
| P. Oxy. 1597; Gr. bibl. g. 4 (P)
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| | 250
| 1 Фес 4-5; 2 Фес 1
| Библиотека Гентского университета
| P. Oxy. 1598; Inv. 61
| Гент
| Бельгия
|-
| | 650
| Послание к Римлянам 12 †
| Библиотека Манчестерского университета
| P. Ryl. 4; Gr. P. 4
| Манчестер
| Великобритания
|-
| | 200
| Послание к Титу 1-2 †
| Библиотека Манчестерского университета
| P. Ryl. 5; G. P. 5
| Манчестер
| Великобритания
|-
| =| 550
| Деяния 7 †
| Австрийская национальная библиотека
| Pap. G. 17973, 26133, 35831, 39783
| Вена
| Австрия
|-
| | 650
| 1 Кор 16; 2 Кор 5,10-11
| Австрийская национальная библиотека
| Pap. G. 39784
| Вена
| Австрия
|-
| | 350(?)
| Матфей 25
| Библиотека Лауренциана
| PSI 1
| Флоренция
| Италия
|-
| | 550
| Иоанн 3
| Библиотека Лауренциана
| PSI 3
| Флоренция
| Италия
|-
| | 300
| Матфей 26
| Мичиганский университет
| P. Mich. 137; Inv. 1570
| Энн-АрборМичиган
| США
|-
| | 300
| Деяния 18-19
| Мичиганский университет
| P. Mich. 138; Inv. 1571
| Энн-Арбор
| США
|- style="background:beige"
| | 250
| Евангелие от Иоанна 8
| Собрание Грина
| P. Oxy. 1780; Inv. 8864
| Оклахома-СитиОклахома
| США
|-
| | 250
| Послание к Римлянам 1-4,6,9
| Институт папирологииГейдельбергский университет
| P. Bad. 57; Inv. 45
| Гейдельберг
| Германия
|-
| | 750
| Деяния 17-22
| Австрийская национальная библиотека
| Pap. K. 7541-48
| Вена
| Австрия
|-
| | 700
| Лука 1-2
| Австрийская национальная библиотека
| Pap. K. 8706
| Вена
| Австрия
|-
| | 600
| Откровение 2,15-16
| Британская библиотека
| Inv. 2241
| Лондон
| Великобритания
|-
| | 600
| Иоанн 10
| Метрополитен-музей
| Inv. 14. 1. 527, 1 fol
| Нью-Йорк
| США
|-
| 
| 600
| Матфей 17-18,25; Иоанн 9,12
| Метрополитен-музей
| Inv. 14. 1. 527
| Нью-Йорк
| США
|- style="background:MistyRose"
| | 250
| Матфей 20-21,25-26; Марк 4-9,11-12;
Лука 6-7,9-14; Иоанн 4-5,10-11; Деяния 4-17
| Библиотека Честера БиттиАвстрийская национальная библиотека
| P. Chest. B. IPap. g. 31974
| ДублинВена
| ИрландияАвстрия
|- style="background:MistyRose"
| 
| 200
| Рим 5-6,8-16; 1 Кор; 2 Кор;
Гал; Еф; Фил;
Кол; 1 Фес; Евр
| Библиотека Честера БиттиМичиганский университет
| P. Chest. B. IIInv. 6238
| ДублинЭнн-Арбор (Мичиган)
| ИрландияСША
|- style="background:MistyRose"
| 
| 250
| Откровение 9-17
| Библиотека Честера Битти
| P. Chest. B. III
| Дублин
| Ирландия
|-
| 
| 250
| Деяния святых апостолов 23
| Библиотека Лауренциана
| PSI 1165
| Флоренция
| Италия
|-
| 
| 250
| Послание к Ефесянам 4-5
| Библиотека Йельского университета
| P. 415
| Нью-ХейвенКоннектикут
| США
|-
| 
| 400
| Деяния святых апостолов 8,10
| Библиотека Йельского университета
| P. 1543
| Нью-ХейвенКоннектикут
| США
|- style="background:beige"
| 
| 400
| Послание к Галатам 1
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 2157
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 
| 150
| Иоанн 18,31-33.37-38
| Библиотека Манчестерского университета
| Папирус 52 (P52)
Gr. P. 457
| Манчестер
| Великобритания
|-
| 
| 250
| Матфей 26; Деяния 9-10
| Мичиганский университет
| Inv. 6652
| Энн-Арбор(Мичиган)
| США
|-
| 
| 500
| Послание Иакова 2-3
| Библиотека Принстонского университета
| P. Princ. 15; Garrett Depots 7742
| ПринстонНью-Джерси
| США
|-
| 
| 600
| Евангелие от Иоанна 1
| Австрийская национальная библиотека
| Pap. G. 26214
| Вена
| Австрия
|-
| 
|500
| Деяния святых апостолов 1
| Австрийская национальная библиотека
| Pap. G. 19918
| Вена
| Австрия
|-
| 
| 400
| Деяния святых апостолов 4-5
| Австрийская национальная библиотека
| Pap. G. 26020
| Вена
| Австрия
|-
| =
| 550
| Деяния святых апостолов 15 †
| Австрийская национальная библиотека
| Pap. G. 17973, 26133, 35831, 39783
| Вена
| Австрия
|-
| 
| 650
| Иоанн 1-2,11-12,17-18,21
| Библиотека и музей Моргана
| P. Colt 3
| Нью-Йорк
| США
|-
| 
| 650
| Иоанн 16-19
| Библиотека и музей Моргана
| P. Colt 4
| Нью-Йорк
| США
|-
| 
| 700
| Рим 16; 1 Коринф. 1,5; Фил 3; Кол 1,4;  1 Фес 1; Тит 3; Фил
| Pierpont Morgan Library
| P. Colt 5
| Нью-Йорк
| США
|-
| 
| 350
| Матфей 11
| Библиотека университета Осло
| Inv. 1661
| Осло
| Норвегия
|-
| 
| 500
| Иоанн 3-4
| Государственные музеи Берлина
| Inv. 11914
| Берлин
| Германия
|-
| =
| 200
| Матфей 3,5,26
| Колледж МагдалиныФонд святого евангелиста Луки
| Gr. 18 Inv. I
| ОксфордБарселона
| ВеликобританияИспания
|-
| 
| 250
| 1 Фес 1-2
| Папирологический институт Джироламо ВителлиНациональный археологический музей
| PSI 1373
| Флоренция
| Италия
|- style="background:lightcyan"
| 
| 200
| Иоанн
| Бодмеровская библиотека
| Бодмеровский папирус II
| Колоньи, пригород Женевы
| Швейцария
|-
| 
| 650(?)
| 1 Коринфянам 4-5
| Российская национальная библиотека
| Gr. 258B
| Санкт-Петербург
| Россия
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Евангелие от Луки 22
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 2383
| Оксфорд
| Великобритания
|-  style="background:beige"
| 
| 250
| Матфей 2-3,11-12,24
| Библиотека СаклераПапирологический институт Джироламо Вителли, Национальный археологический музей Флоренции
| P. Oxy. 2384CNR 419, 420
| ОксфордФлоренция
| ВеликобританияИталия
|- style="background:beige"
| 
| 350
| Матфей 19
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 2385
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:lightcyan"
| 
| 300
| 1 Петра, 2 Петра, Иуды
| Бодмеровская библиотека
| Бодмеровские папирусы VII, VIII
| Колоньи, пригород Женевы
| Швейцария
|- style="background:lightcyan"
| 
| 650
| Матфея 25-26
| Бодмеровская библиотека
| Бодмеровский папирус L
| Колоньи, пригород Женевы
| Швейцария
|- style="background:lightcyan"
| 
| 650
| Деяние; Иакова; 1 Петр 1-3; 2 Петр 2-3;
1 Иоан, 2 Иоан, 3 Иоан
| Бодмеровская библиотека
| Бодмеровский папирус XVII
| Колоньи, пригород Женевы
| Швейцария
|- style="background:lightcyan"
| 
| 175-225
| Лука 3-18,22-24; Иоанна 1-15
| Ватиканская библиотека
| Бодмеровские папирусы XIV, XV
| Ватикан
| Государство-Город Ватикан
|- style="background:beige"
|-
| | 550
| Иоанн 4
| Австрийская национальная библиотека
| Pap. G. 36102
| Вена
| Австрия
|- style="background:beige"
| | 200
| Матфея 23
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 2683 and 4405
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| | 300
| Иуда
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 2684
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| | 650
| Евр. 10
| Государственные музеи Берлина
| Inv. 6774
| Берлин
| Германия
|-
| | 250
| Иоанн 3
| Фонд святого евангелиста Луки
| Inv. 83
| Барселона
| Испания
|-
| | 350
| 1-е послание Петра 2-3
| Собрание профессора Серджо Дариса
| Inv. 20
| Триест
| Италия
|-
| | 400
| Лука 7
| |Национальная и университетская библиотека
| Gr. 2677
| Страсбург
| Франция
|-
| | 550
| Matthew 20,23-24
| Лёвенский католический университет
| P. A. M. Kh. Mird 16, 29
| Лёвен
| Бельгия
|-
| | 550
| Марк 2,6; Иоанн 5,17
| Лёвенский католический университет
| P. A. M. Kh. Mird 4, 11
| Лёвен
| Бельгия
|-
| | 400
| Откровение 9-10
| Национальная и университетская библиотека
| Gr. 1028
| Страсбург
| Франция
|-
| | 350
| Матфея 5
| Институт археологииКёльнский университет
| Theol. 5516
| Кёльн
| Германия
|-
| | 250
| Послание к Филимону
| Институт археологииКёльнский университет
| Theol. 12
| Кёльн
| Германия
|-
| | 350
| Марк 2
| Католический университет Святого Сердца
| Inv. 69.24
| Милан
| Италия
|-
| | 350
| Послание к Евреям 6
| Библиотека Лауренциана
| PL III/292
| Флоренция
| Италия
|- style="background:beige"
| | 150
| Иоанн 18:36-19:1; 19:1-7 †
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 3523; 65 6 B. 32/M (3-5)a
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| | 250
| Деяния 2:30-37;  2:46-3:2
| Миланский университет  Университет Маккуори
| P. Mil. Vofl. Inv. 1224  P. Macquarie inv. 360
| Милан Сидней
| Италия Австралия
|-
| | 300
| Послание к Ефесянам 1; 2-е послание к Фессалоникийцам 1
| Каирский египетский музей
| PNarmuthis 69.39a/229a
| Каир
| Египет
|-
| | 450
| Иоанн 13 †
| Папирологический институт Джироламо ВителлиНациональный археологический музей Флоренции
| PSI 108
| Флоренция
| Италия
|-
| | 500
| Послание к Римлянам 6
| Каирский египетский музей
| P. Cair. 10730
| Каир
| Египет
|-
| | 250
| Иоанн 5
| Библиотека Лауренциана
| PL II/31
| Флоренция
| Италия
|-
| | 550
| Матфея 3
| Австрийская национальная библиотека
| Pap. K 7244
| Вена
| Австрия
|- style="background:MistyRose"
| | 600
| Лука 14
| Библиотека Честера Битти
| BP XVII
| Дублин
| Ирландия
|-
| | 150(?)
| Откровение 1
| Французский институт восточной археологии
| P. IFAO inv. 237b
| Каир
| Египет
|- style="background:MistyRose"
| '| 400
| Термины, слова и фразы из:
Римл., 2 Кор., Гал. и Ефес.
| Библиотека Честера Битти
| BP XXI (Ac. 1499), fol 11-14
| Дублин
| Ирландия
|- style="background:beige"
| 
| 300
| Иакова 3-5
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4449
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Матфея 3-4
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4401
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 300
| Матфея 4
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4402
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 200
| Матфея 13-14
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4403
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 150
| Матфея 21
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4404
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 500
| Матфея 27-28
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4406
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Иоанна 1
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4445
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Иоанна 17
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4446
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Иоанна 17/18
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4447
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Иоанна 21
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4448
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 300
| Матфея 10:13-15,25-27
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4494
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Лука 17
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4495
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 450
| Деяния 26-27
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4496
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Римлянам 2
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4497
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Евреям 1
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4498
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 300
| Откровение 2-3,5-6,8-15
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4499
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 
| 600
| Евреям 2-3
| Австрийская национальная библиотека
| P. Vindob. G 42417
| Вена
| Австрия
|-
| 
| 400
| 2 Коринфянам 7
| Гамбургский университет
| Inv. 1002
| Гамбург
| Германия
|-
| 
| 250
| Римлянам 15-16
| Институт археологииКёльнский университет
| Inv. 10311
| Кёльн
| Германия
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Иоанна 1
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4803
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 350
| Иоанна 1
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4804
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 250
| Иоанна 19
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4805
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 400
| Иоанна 21
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4806
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 350
| 1 Коринфянам 14-15
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4844
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 550
| 2 Коринфянам 11
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4845
| Оксфорд
| Великобритания
|- style="background:beige"
| 
| 300
| 1-е Петра 1,23-2,5; 2,7-12
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4934
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 
| 350
| Послание к Евреям 13:12-13.19-20
| Папирологический институт Джироламо ВителлиНациональный археологический музей Флоренции
| PSI inv. 1479
| Флоренция
| Италия
|-
| 
| 350
| Деяния 10-17 †
| Библиотека Саклера
| P. Oxy. 4968
| Оксфорд
| Великобритания
|}

 См. также 

 Список унциальных рукописей Нового Завета
 Список минускульных рукописей Нового Завета
 Список лекционарных рукописей Нового Завета
 Список евангелий-апракосов
 Категории рукописей Нового Завета

 Примечания 

 Литература 
 
 «Continuation of the Manuscript List» INTF, University of Münster. Retrieved April 9, 2008
 Nestle-Aland. Novum Testamentum Graece. 27th ed. Deutsche Bibelgesellschaft, Druck: 1996, p. 57-63, 684—689
 Seid, Timothy. «A Table of Greek Manuscripts» . Interpreting Ancient Manuscripts. Retrieved June 22, 2007.
 Waltz, Robert. «New Testament Manuscripts: Papyri». A Site Inspired By: The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism.'' Retrieved on June 22, 2007.
 Willker, Wieland. «Complete List of Greek NT Papyri» Last Update: 9 June 2006. Retrieved 23 January 2008.

Ссылки 
 A Table of Greek Manuscripts 
 Peter M. Head, Early Greek Bible Manuscript Project: NT Mss. on Papyrus
 New Testament Transcripts Prototype
 Wieland Willker, A Textual Commentary on the Greek Gospels: Fragmentary papyri
 Images of manuscripts
 Institut für Altertumskunde 

Папирусы Нового Завета
Списки рукописей
Списки:Библия